Mike McCulloch – brytyjski fizyk – autor teorii MiHsC wyjaśniającej skąd się bierze bezwładność, obserwowana rotacja galaktyk, jak działa napęd EmDrive i in.
 Ian McCulloch (ur. 1971) – angielski snookerzysta
 John McCulloch (1789–1864) – angielski ekonomista, przedstawiciel ekonomii klasycznej
 Warren McCulloch (1899–1969) – amerykański neurofizjolog i cybernetyk
 Andy McCulloch – perkusista m.in. w zespole King Crimson
 Danny McCulloch (ur. 1945) – basista w zespole The Animals w latach 1967 – 1968
 Andrew McCulloch – brytyjski aktor i scenarzysta telewizyjny
 McCulloch – przedsiębiorstwo produkujące narzędzia do drewna
Hrabstwa w USA:
 McCulloch – hrabstwo w stanie Teksas w USA

Zobacz też 
 McCullough

Przypisy